Ferdinand Zellbell ist der Name folgender Personen:

 Ferdinand Zellbell (der Ältere) (1689–1765), schwedischer Organist und Komponist
 Ferdinand Zellbell (der Jüngere) (1719–1780), schwedischer Organist und Komponist